Samlingsparti eller samlingspartiet är och har varit namn eller del av namn på ett flertal  (ofta borgerliga) politiska partier:

Samlingspartiet – ett liberalkonservativt politiskt parti i Finland
Samlingspartiet (Norge) – ett tidigare norskt politiskt parti 1903–1905
Samlingspartiet (Sverige) – ett partie i Sverges val 1956
Moderata samlingspartiet – ett liberalkonservativt politiskt parti i Sverige
Liberala samlingspartiet – ett svenskt liberalt riksdagsparti 1900–1924
Kristet Samlingsparti – ett norskt politiskt parti 1998–
Samlingspartiet Ny Fremtid – ett tidigare norskt parti 1993–1998
Nationalsocialistiska samlingspartiet – tidigare svenskt politiskt parti 1933–1933
Norrländska samlingspartiet – ett tidigare svenskt politiskt parti 2009–2013

Se även
 Samling